Knights of Columbus Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Knights of Columbus Building (Indiana), ID-Nr. 84001065
 Knights of Columbus Building (Oregon), ID-Nr. 90000830